płaszcz (ubranie)
 płaszcz (technika) – osłaniający element konstrukcyjny
 uzbrojenie
 płaszcz lufy
 płaszcz pocisku
 elektryczność
 płaszcz anodowy
 płaszcz przewodu elektrycznego
 górnictwo
 płaszcz mrożeniowy
 mechanika
 płaszcz tłoka
 płaszcz pieca
 obróbka cieplna
 płaszcz parowy
 płaszcz (anatomia) – część ciała mięczaków
 płaszcz Ziemi – mezosfera
 płaszcz mózgu

Zobacz też 
 film płaszcza i szpady
 Szynel – opowiadanie Nikołaja Gogola
 Płaszcz – film radziecki z 1926, ekranizacja opowiadania
 Płaszcz – film włoski z 1952, ekranizacja opowiadania
 Płaszcz północy – film japoński